Sändebudet kan avse:
Sändebudet (svenskamerikansk tidning) - Svenskamerikansk metodistik tidning utgiven i Chicago 1862-1955.
Sändebudet (svensk tidning) - språkrör för Metodistkyrkan i Sverige från 1876. Fram till 1995 hette tidningen Svenska sändebudet
Sändebudet (finländsk tidning) – språkrör för Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Sändebudet (Star Trek) – en fiktiv figur i TV-serien Star Trek: Deep Space Nine